

Ленжиці — село в гміні Щитна Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ленжиці — село в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ленжиці — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства